Alfredo Bandelli – cantautore italiano
 Bandello Bandelli – cardinale italiano
 Stefano Bandelli – religioso italiano
 Vincenzo Bandelli – generale italiano